Леон Лаббе (; 1832—1916) — французский хирург и политический деятель.

Автор новой для своего времени системы гастротомии, член Академии медицины с 1880, с 1892 сенатор, написал: «Traité des tumeurs bénignes du sein» (1876); «Lecons de clinique chirurgicale» (1876); «Traité des fibromes de la paroi abdominale» (1880; с Ш. Реми) и др.

Литература 
 

Медики Франции
Члены Парижской медицинской академии